Бабаруд () — название нескольких деревень в Иране. Этимология может быть связана со словом «руд» — река.
 Бабаруд (Урмия) — деревня в шахрестане Урмия.
 Бабаруд (Мелайер) — деревня в шахрестане Мелайер.

Ссылки 
 Бабаруд на карте